Winkelhaak (gereedschap), een stuk gereedschap om rechte hoeken mee uit te zetten
Winkelhaak (scheur), een rechthoekige scheur in (kleding)stof
Winkelhaak (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
een kunstwerk van Hans Mes in de W.A. Scholtenstraat, Groningen
Een Winkelhaak, novelle van Rinse Koopmans van Boekeren uit 1876.
Winkelhaak (Zuid-Afrika), een plaats in district Gert Sibande.
Winkelhaak (vlag). Een hulpmiddel in de scheepvaart om de vlag recht uit te hangen.